Crying est une chanson de Roy Orbison sortie en 1961 ;
Cryin' est une chanson du groupe Aerosmith sortie en 1993 ;
Crying est une chanson de l'album Debut de Björk sorti en 1993 ;
Crying est une chanson de Sugarcult.
 Cryin' Blues est un standard de jazz blues de Charles Mingus, sorti en 1960.